Luttrop ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Luttrop (* 1933), deutscher Fußballtrainer
 Otto Luttrop (1939–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer